Tímea Babos e Andrea Sestini Hlaváčková erano le detentrici del titolo, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Aleksandra Panova e Laura Siegemund hanno battuto Darija Jurak e Ioana Raluca Olaru con il punteggio di 6-2, 7-62.

Teste di serie 

  Irina-Camelia Begu /  Mihaela Buzărnescu (primo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Anna-Lena Grönefeld (primo turno)

 Alicja Rosolska /  Abigail Spears (primo turno)
 Oksana Kalashnikova /  Demi Schuurs (primo turno)

Wildcard 

  Nigina Abduraimova /  Anna Kalinskaja (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2018